Професіональна футбольна група А 1990–91 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вперше здобув Етир.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левські взяв участь у Кубку володарів кубків 1991—1992 як володар Кубка Болгарії 1990—1991.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1990–1991
Болгарія
Болгарія
1990 у болгарському спорті
1991 у болгарському спорті